Lieckfeldt ist der Familienname folgender Personen:
 Inge Lieckfeldt (* 1941), deutsche Eisschnellläuferin 
 Renate Lieckfeldt (1965–2013), deutsche Pharmazeutin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Lieckfeld